Albrecht-Dürer-Straße steht für:

 Albrecht-Dürer-Straße (Naumburg), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Albrecht-Dürer-Straße (Weimar), Thüringen